Роберт Росс:
 Росс, Роберт (1766—1814) — британский военачальник Наполеоновских войн и Англо-американской войны.
 Росс, Роберт — командир морской пехоты в первом каторжном поселении в Австралии.
 Росс, Роберт (1905 — 1972) — советский темнокожий киноактёр.
 Росс, Роберт Болдуин (1869—1918) — британский журналист и литературный критик.